Turkije
Galata, een stadswijk in de Turkse stad Istanboel
Galatatoren, een toren in Istanboel
Galatabrug, een brug in Istanboel

Bulgarije
Galata (Lovetsj), een dorp in Bulgarije

Cyprus
Galata (Cyprus), een dorp in Cyprus

Zie ook 
 Galatea
 Galatia